Stumpf peut désigner :
 Carl Stumpf (1848-1936), psychologue et philosophe allemand ;
 Daniel Stumpf (1991-), lanceur américain de baseball.
 Johannes Stumpf (1500-1578), historien, théologien et topographe suisse ;
 Johann Christian Stumpf (1737-1801), bassoniste et compositeur allemand ;
 Pierre-Paul Stumpf (1822-1890), le  de Strasbourg ;
 Reinhard Stumpf (né en 1961), joueur de football allemand ;
 Remig Stumpf (1966-2019), coureur cycliste allemand.

Homonymie de patronyme germanique